Kronprinsen (wijk), is een wijk in de Zweedse stad Malmö
 Kronprinsen (wolkenkrabber), is een de gelijknamige wijk.